

Biografia
Antje inizia la sua carriera di musicista a 16 anni, producendo limitate edizioni di nastri per i suoi amici

A 18 anni, vince alla sua prima apparizione all'Open Mic Competition, al Sam Adams Brewpub a Philadelphia. Un anno dopo, registra 4 pezzi e realizza un proprio disco intitolato Waterstains venduto attorno Wilmington, in Delaware, dove frequentava la scuola.

Nel 2000 la sua canzone Soma vince il primo premio nella categoria rock del John Lennon Songwriting Contest. Antje è spesso in tour con Ellis Paul che canta nel suo primo album discografico in studio, Big Dream Boulevard prodotto da Séamus Egan della band Irlandese-Americana Solas. La band fece precedentemente registrare tre canzoni della Duvekot: Black Annis, The Poisonjester's Mask e Erin.

Spesso i testi di Antje Duvekot sono dark e personali accompagnati dalla sua chitarra acustica.

I primi due album di Antje Duvekot, Little Peppermints e Boys, Flowers, Miles, sono registrazioni di esibizioni dal vivo più alcune tracce registrate in studio. Entrambi gli album contengono aneddoti raccontati da lei stessa.

Nel giugno 2006, Antje si aggiudica la trentacinquesima edizione del Kerrville Folk Festival di Kerrville, nel Texas.

Nel luglio 2006, Antje canta al quinto anniversario del Great Waters Music Festival a Wolfboro, in New Hampshire, confermandosi uno dei migliori nuovi talenti della scena musicale folk.

Discografia
 Little Peppermints (2002) 
 Boys, Flowers, Miles (2005) 
 Big Dream Boulevard (Black Wolf Records, 2006)
 The near Demise of the Highwire Dancer (2009)

Altri progetti

Collegamenti esterni